Le Groupe Urgo est un groupe pharmaceutique français, qui regroupe des sociétés pharmaceutiques présentes dans une vingtaine de pays. 

Le groupe Urgo est organisé en deux grands pôles d'expertise : la division Urgo HealthCare pour le grand public, et la division Urgo Médical pour les professionnels de santé, avec des produits dédiés à la cicatrisation.

Le siège des Laboratoires Urgo est situé en France à Chenôve, dans la banlieue dijonnaise.

Historique 
1880 : .
1958 : création de la marque Urgo par Jean Le Lous
1979 : lancement du slogan 
1991 : création d’une filiale en 
2002 : acquisition de Parema au 
2005 : l'entreprise s’installe dans son nouveau centre industriel à Chevigny Saint Sauveur
2007 : acquisition de Vitafarma en 
2008 : acquisition d’Alvityl, entreprise de compléments alimentaires fondée en 1959
2011 : acquisition de LM Pharma, au

Divisions

Urgo HealthCare 
La marque Urgo développe une gamme de filmogels et de pansements hydrocolloïdes en plus de ses pansements historiques. Ses filmogels permettent de traiter les aphtes, les boutons de fièvre, les crevasses et les boutons d'acné.

Alvityl développe des compléments alimentaires.

Immunostim propose des ferments lactiques.

Humer propose une spécialité pour déboucher le nez en cas de rhume ou sinusite.

Humex est une gamme de médicaments utilisés contre le rhume.

Urgo Medical 
Urgo Medical est la division d’Urgo qui propose des produits de cicatrisation de pointe pour les patients gravement blessés ou brûlés. Ce sont des produits sous prescription.

Implantation

Europe

Asie

Amérique 
 avec

Afrique

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cétirizine
 Paracétamol
 Mercurochrome

Liens externes 
  
  
  
 

Entreprise fondée en 1880
Entreprise pharmaceutique ayant son siège en France
Entreprise ayant son siège dans la Côte-d'Or